EV3 steht für:
 JAC EV3, ein Elektro-Kleinwagen von JAC
 Pilgerroute (EV3), über 5100 Kilometer langer europäischer Radfernweg (EuroVelo-Route 3)
 EV3, Studioalbum (1997) von En Vogue
 Mindstorms EV3, Produktserie des dänischen Spielwarenherstellers Lego, siehe Lego Mindstorms #Nachfolgesystem Mindstorms EV3

Abkürzung